Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2021 vond plaats van 16 tot en met 22 augustus 2021 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 93e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2021. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Viktoryja Azarenka was het veertiende reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de via een wildcard toegelaten Zwitserse Jil Teichmann in twee sets. Barty wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cincinnati op haar naam te schrij­ven. Het was haar dertiende WTA-titel, de vijfde van dat jaar. Zij won US$ 255.220 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als vijftiende geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Květa Peschke en Demi Schuurs hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Peschke speelde samen met Ellen Perez – in de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen. Schuurs en Nicole Melichar waren als vierde geplaatst, en bereikten de kwartfinale – ook zij vielen ten prooi aan de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Elise Mertens, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Samantha Stosur en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de op zaterdag 21 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als zesde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Australische Stosur had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang zeven.

Mertens was de enige Belgische deelneemster; Schuurs de enige Nederlandse.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2021
Cincinnati